Die 2. deild karla 1994 war die 40. Spielzeit der zweithöchsten isländischen Fußballliga. Neben Meister UMF Grindavík stieg auch der Zweitplatzierte Leiftur Ólafsfjörður auf.

Modus 
Die zehn Mannschaften spielten an insgesamt 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und der Zweitplatzierte stiegen direkt in die Sjóvá-Almennra deild auf. Die beiden letzten Vereine stiegen direkt in die 3. deild karla ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle 1994 ksi.is
 Alle Tabellen icelandfootball.net
 Iceland Second Division 1977 – 1998 rsssf.com

Einzelnachweise 

1994
Fußballsaison 1994